Magergöl kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Magergöl (Gladhammars socken, Småland), sjö i Västerviks kommun,  (6,16 ha)
Magergöl (Vena socken, Småland), sjö i Hultsfreds kommun, 
Magergöl (Virserums socken, Småland), sjö i Hultsfreds kommun,

Se även
Magregöl

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn